Lacerda ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto de Lacerda (1928–2007), portugiesischer Dichter, Hochschullehrer, Kunstsammler und Kunstkritiker
 Alfredo de Lacerda Maia († 1887),  portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Armando de Lacerda (1902–1984), portugiesischer Germanist, Romanist und Phonetiker
 Bernarda Ferreira de Lacerda, portugiesische Gelehrte, Lyrikerin und Theaterautorin
 Carlos Lacerda (1914–1977), brasilianischer Politiker, Journalist und Schriftsteller
 Francisco de Lacerda (1869–1934), portugiesischer Komponist und Dirigent
 Heloiza Lacerda Pereira (* 1990), brasilianische Volleyballspielerin
 Hugo Goodair de Lacerda Castelo Branco (1836–??), portugiesischer Offizier und Kolonialverwalter
 Jonathan Lacerda (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Manuel Correia de Lacerda (1679–1751), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Marcelo Lacerda (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Otacílio Ferreira de Lacerda (* 1960), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Guanhães

Siehe auch:
 Elevador Lacerda